Lucking ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lucking (1856–1929), US-amerikanischer Politiker
 Martyn Lucking (* 1938), britischer Kugelstoßer
 William Lucking (1941–2021), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Looking
 Luckin
 Lücking